Arlt:
 Ferdinand von Arlt
 Fritz Arlt
 Mirta Arlt (född  1923)
 Roberto Arlt (1900—1942)
 Tobias Arlt
 Willi Arlt
 Willy Arlt

 13830 ARLT (1999 XM7)